Sapogne kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sapogne-et-Feuchères, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Sapogne-sur-Marche, departementet Ardennes i regionen Grand Est,